Santa Cruz é um extenso e populoso bairro de classe média, média-baixa e baixa da zona oeste do município do Rio de Janeiro, sendo sede da região administrativa de Santa Cruz que compreende também os bairros de Paciência e Sepetiba. O mesmo tem área territorial de 12.504,43 ha, com população total de 191.836 pessoas (segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Censo Demográfico 2000). Sendo um bairro tão extenso e populoso, o mesmo apresenta inúmeros sub-bairros e comunidades.

Sub-bairros. 
 Jesuítas
 Baixadinha
 Areia Branca
 Largo do Aarão
 Conjunto Coqueiral
 Largo do Bodegão
 Antares
 Santa Veridiana
 Beco do Camarão
 Loteamento São Miguel
 Loteamento Madean
 Dumas 
 Matadouro
 São Benedito
 Cezarão
 Três Pontes
 Rodo
 Morro do Chá
 Jardim Itá
 Zeppelin
 Fomento
 Barreira
 Vala do Sangue
 Vendas de Varanda
 Dreno

Conjuntos Habitacionais da Avenida João XXIII. 
 João XXIII
 Condomínio Delos
 Condimínio Mikonos
 Condomínio Santorini
 Liberdade/Miécimo da Silva
 Guandu Velho, Guandu I e Guandu II
 Alvorada/Novo Mundo
 Reta do Rio Grande (61)
 São Fernando
 Luís Fernando Victor Filho
 Chatuba
 Eucalipal
 Zé do Zinco
 Village Atlanta
 Horto Florestal
 Serafim Viegas
 Condomínio Militar Villagran Cabrita

Loteamentos da Rua Padre Guilherme Decaminada. 
 Lote 2
 Lote 7
 Lote 14
 Lote 23
 Parque Tropical (faz parte do Lote 7)
 Condomínio São Bento (Lote 4)
 Condomínio Matélica/Ravena
 Condomínio Verona/Casa Blanca

• Lote 10 (Loteamento de condomínios do Minha Casa Minha Vida)

Ligações externas
 Santa Cruz no WikiMapia

Bairros Santa Cruz